

События 
 Срок деятельности английского парламента продлён с 3 до 7 лет. В партии вигов выделились группы Стэнхоупа — Сэндерленда и Уолпола — Таунсенда.
 Последнее сожжение «ведьм» в Англии.
 Во Франции шотландец Джон Ло (1671—1729) учредил частный банк.
 1716—1718 — Война Турции и Австрии.
 15 октября — австрийская армия Евгения Савойского взяла Темешвар (Тимишоару).
 Посольство А.Бековича-Черкасского (кабардинского князя Девлет-Кизден-Мурзы) в Среднюю Азию. Ему было поручено склонить хивинского хана в русское подданство, а бухарского — к дружбе с Россией. Неудачная попытка хивинского хана уничтожить экспедицию в открытом бою.
 1716—1723 — Походы джунгарских феодалов против казахов.
 Маньчжуры ввели первые ограничения на въезд иностранцев в Китай.
 1716—1751 — Правление сёгуна Токугава Ёсимунэ в Японии.
 Основан город Омск
 Основан город Бердск

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1716 году
 Афанасий Иванович Бунин, тульский помещик, отец В. А. Жуковского.
 15 января — Филип Ливингстон, американский политик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1716 году

См. также

Примечания